Шадеево — название населённых пунктов в России:

 Шадеево — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Шадеево — деревня в Мещовском районе Калужской области.